Hispania steht für
Hispanien, lateinischer Name für die Iberische Halbinsel 
 Hispania (Personifikation)

einzelne römische Provinzen:
Hispania citerior
Hispania ulterior
Hispania Tarraconensis
Hispania Baetica
Hispania Carthaginiensis

Hispania, Weiteres:
(804) Hispania, Asteroid des Hauptgürtels 
Hispania Racing F1 Team

Hispania (1912), gesunken 1954
Hispania (1943)
Hispania (Schiff, 1961) 
Ancona (1966),  Name 1969–1972

Siehe auch:
Hispania Lineas Aéreas